Canada:
New Richmond (Canada)

Verenigde Staten:
New Richmond (Indiana)
New Richmond (Ohio)
New Richmond (Wisconsin)